Панфілка — назва населених пунктів в Російській Федерації:

 Панфілка — село в Абаканівському сільському поселенні Череповецького району Вологодської області.
 Панфілка — село в Нелазському сільському поселенні Череповецького району Вологодської області.
 Панфілка — село в Пошехонському районі Ярославської області.